NGC 5238-1
NGC 5238-2